Ir-Rabat är det maltesiska namnet på två städer i Malta:
 Rabat, Malta, ort på ön Malta, 
 Victoria, Malta, ort på ön Gozo,